Саврасово — название населённых пунктов в России:
 Саврасово — село в Лукояновском районе Нижегородской области.
 Саврасово — деревня в Ардатовском районе Мордовии.
 Саврасово — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Саврасово — квартал (бывшая деревня) на окраине района Сходня ГО Химки.
 Саврасово — бывшая деревня в Москве.

См. также 
 Саврасов
 Саврасовка
 Соврасово